Franciaország
Morangis, település Essonne megyében
Morangis, település Marne megyében